1. division også kaldet NordicBet Liga af sponsormæssige årsager.

Deltagere

Stilling

Grundspil

Oprykningsspil

Nedrykningsspil

Referencer 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodboldsæson 2022-23
Sport i Danmark i 2022